L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Damir Džumhur remporte l'épreuve en simple, Roman Jebavý et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Argentins Federico Delbonis et Leonardo Mayer, des Britanniques Aljaž Bedene et Kyle Edmund, du Français Gaël Monfils, blessé au genou, et du Serbe Janko Tipsarević. Ils sont respectivement remplacés par Mikhail Youzhny, Damir Džumhur, Thomas Fabbiano, Guido Pella, Márcos Baghdatís et Ričardas Berankis.

Pendant le tournoi 
Adrian Mannarino, tête de série 4 et , est battu lors de son entrée en lice par Liam Broady, .

Lauréats 
Damir Džumhur remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Fabio Fognini. À l'issue du tournoi, le Bosnien atteint pour la première fois de sa carrière le top 50.

En double, Roman Jebavý et  Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Julio Peralta et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Petersbourg
ATP 2017
Sport en Russie en 2017
Tennis en septembre 2017